Мобил има више значења:
 Мобил (Алабама), град је у САД у савезној држави Алабама, у округу Мобил
 Округ Мобил (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Мобил (река)